Comitatul Morrow sau Morrow County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Morrow County, Ohio 
 Morrow County, Oregon